Hanne Haugland – atleta norvegese, specializzata nel salto in alto
Ian Haugland – batterista norvegese